Die Pathum Thani 6-Red World Championship 2023 war ein Einladungsturnier der World Snooker Tour der Saison 2022/23 im Sonderformat Six-Red-Snooker, das vom 6. bis 11. März in Thailand ausgetragen wurde. Zum zwölften Mal fand das Turnier statt, nachdem es wegen der COVID-19-Pandemie drei Jahre lang nicht im Turnierkalender gewesen war. Zum ersten Mal startete das Turnier nicht mit einer Gruppenphase. 16 Spieler waren für das Hauptturnier in Bangkok gesetzt, 4 weitere Spieler konnten sich über eine Ausscheidung im Januar in England qualifizieren.

Titelverteidiger war der Schotte Stephen Maguire, der diesmal aber in der Gruppenrunde des Hauptturniers ausschied. Mehr als drei Jahre nach seinem letzten Turniersieg konnte Ding Junhui wieder einen Titel gewinnen. Er besiegte Lokalmatador Thepchaiya Un-Nooh im Finale mit 8:6. Für Ding war es der 22. Einzeltitel und nach 2016 der zweite Sieg bei diesem Sonderformat.

Preisgeld 
In der Qualifikation wurden folgende Prämien ausgezahlt:

Das Preisgeld des Hauptturniers erhöhte sich in diesem Jahr insgesamt um 500.000 thailändische Baht im Vergleich zur vorherigen Ausgabe.

Qualifikation 
128 Spieler, ausgewählt aus den nicht gesetzten Profis und einer Reihe zusätzlich eingeladener Amateure, spielten eine Qualifikation als Ausscheidungsturnier bis zum Viertelfinale. Die vier Sieger dieser Runde waren dann für das Hauptturnier qualifiziert.

Ausgetragen wurde die Qualifikation vom 7. bis 9. Januar 2023 im Metrodome in Barnsley. Alle Partien wurden im Modus Best-of-11 (wer zuerst 6 Frames gewinnt, gewinnt das Match) nach den Regeln des 6-Red-Snooker gespielt. Statt 15 sind dabei nur 6 rote Kugeln auf dem Tisch, weshalb die Frames im Schnitt deutlich kürzer sind als bei den regulären Turnieren.

Nach 5 gespielten Runden in den 3 Tagen setzten sich Zhang Anda, Chris Wakelin, Ali Carter und Jimmy Robertson durch und durften zum Hauptturnier nach Bangkok.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit ist der Turnierbaum in 4 Teilen dargestellt, aus jedem Teil geht einer der Kandidaten für das Hauptturnier hervor.

kl. = kampflos

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4

Hauptrunde 
Die Hauptrunde wurde überschattet von den Absagen einer Reihe von Spitzenspielern. Die Gesetzten Barry Hawkins, Luca Brecel, Mark Selby, Mark Allen, Shaun Murphy und der Qualifikant Ali Carter sagten kurzfristig ab und traten die Reise nach Thailand nicht an. Andere Profispieler konnten als Ersatz gewonnen werden.

Neben den 16 internationalen Topspielern bildeten 7 Spieler und 1 Spielerin aus Thailand das Hauptfeld. Dazu kamen die verbliebenen Qualifikanten und weitere Eingeladene wie der WSF-Champion Ma Hai Long, der WSF-Junior-Champion Stan Moody und die beiden Altmeister Jimmy White und Ken Doherty.

Gruppenrunde 
Die Hauptrunde mit 32 Spielern begann mit einer Gruppenphase. Die Teilnehmer wurden in 8 Gruppen zu je 4 Spielern aufgeteilt. In jeder Gruppe spielte Jeder gegen Jeden, die beiden Gruppenbesten qualifizierten sich für das Achtelfinale.

Alle Gruppenspiele wurden im Modus Best of 9 ausgetragen.

1–16 = gesetzte Spieler
Q = über die Qualifikation ins Hauptturnier gekommen

Gruppe 1

Einzelergebnisse

|}

Gruppe 2

Einzelergebnisse

|}

Gruppe 3

Einzelergebnisse

|}

Gruppe 4

Einzelergebnisse

|}

Gruppe 5

Einzelergebnisse

|}

Gruppe 6

Einzelergebnisse

|}

Gruppe 7

Einzelergebnisse

|}

Gruppe 8

Einzelergebnisse

|}

Ausscheidungsrunde 
In den ersten beiden Runden, die am selben Tag in zwei Sessions ausgetragen wurden, waren 6 Frames nötig für den Sieg (Best-of-11-Modus). Im Halbfinale galt Best of 13, im Finale war dann der Sieger, wer zuerst 8 Frames gewann (Best of 15).

Finale 
Im Finale trafen zwei Spieler aufeinander, die die 6-Red-Weltmeisterschaft bereits einmal gewonnen hatten. Thepchaiya Un-Nooh war bei seinem Heimatturnier 2015 erfolgreich gewesen, Ding Junhui ein Jahr später. Danach hatten beide aber auch schon einmal ein 6-Red-Finale verloren.

Der Chinese startete mit zwei total clearances souverän ins Finale, trotzdem wurde es ein wechselhaftes Match. Un-Nooh hielt kämpferisch dagegen und konnte zum 2:2 ausgleichen. Danach übernahm Ding wieder die Initiative und mit drei klar gewonnenen Frames in Folge, holte er einen großen Vorteil heraus. Wieder drehte sich das Spiel und der Thailänder konnte sich auf 4:5 herankämpfen. Aber Ding gewann erneut die Oberhand und der Gewinn der nächsten beiden Frames bedeutete, dass der Chinese nur noch einen Frame vom Sieg entfernt war. Un-Nooh stemmte sich zwar gegen die Niederlage und kam noch einmal auf 6:7 heran, aber im 14. Frame kam er nicht mehr in ein Break und Ding holte sich den fehlenden Punkt zum 8:6-Sieg.

50+-Breaks

Qualifikation 
202 Mal wurden bei Breaks in der Qualifikation 50 oder mehr Punkte erreicht. 4 Mal von 4 verschiedenen Spielern wurde die reguläre Höchstpunktzahl von 75 erreicht.

Hauptturnier 
28 der 32 Teilnehmer am Hauptturnier spielten besonders hohe Breaks, 96 Mal kamen mindestens 50 Punkte in einer Aufnahme zustande. Ein besonderes Break gelang Matthew Selt: Weil er mit einem Free Ball begann, der wieder zurückgelegt wird, und anschließend den Tisch leerte, kam er auf 80 Punkte, 5 mehr, als bei einer normalen Total Clearance möglich sind. Das hatte es zuvor erst einmal bei der 6-Red-Weltmeisterschaft gegeben: Mark Davis hatte es 2015 in seinem Match gegen Stuart Bingham ebenfalls auf 80 Punkte am Stück gebracht.

Quellen

Weblinks 
 2023 6-Reds World Championship bei CueTracker

6-Red World Championship
Snookerveranstaltung 2023